Александър Петров може да се отнася за:
 Александър Петров (шахматист) (1794 – 1867), руски шахматист
 Александър Петров (художник) (1916 – 1983), български художник
 Александър Петров (поет) (р. 1953), български поет
 Александър Петров (физик) (р. 1948), български физик
 Александър Петров (1922 – 1973), руски футболист
 Александър Петров (1925 – 1972), руски футболист